El término El cazador puede referirse:

a El cazador, título con el que se publicó la traducción en España de la película The Deer Hunter;
a El cazador, novela de 1921 de Alfonso Reyes Ochoa.
a El Cazador, personaje de Blancanieves.
a El cazador, película de 2020 de Marco Berger.
a El cazador, programa concurso de La 1.
a El cazador, serie de televisión brasileña protagonizada por Cauã Reymond.